

Codici 
 CSJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cape St Jacques (Vietnam)
 CSJ – vecchio codice valutario ISO 4217 della Corona cecoslovacca fino al 1953 (ora sostituita da Corona ceca-CZK e Corona slovacca-SKK), ex valuta della Cecoslovacchia

Religione 
 C.S.J. – Congregazione di San Giuseppe (d'Asti)
 C.S.J. – Suore Carmelitane di San Giuseppe
 C.S.J. – Suore di San Giuseppe di Carondelet
 C.S.J. – Suore di San Giuseppe di Cuneo
 C.S.J. – Suore di San Giuseppe di Lione